Городская клиническая больница имени В. В. Виноградова (бывшая ГКБ № 64) — многопрофильное медицинское учреждение на Юго-Западе Москвы, открыто в 1958 году и действующее по настоящее время.

Подчиняется Департаменту здравоохранения города Москвы. Служит клинической базой для кафедр медицинских высших учебных заведений столицы.

Полное наименование — Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы "Городская клиническая больница имени В. В. Виноградова Департамента здравоохранения города Москвы.

Расположена по адресу: Москва, улица Вавилова, 61.

История 
6 октября 1958 г. — день официального открытия больницы. В этот день поступил первый пациент в терапевтическое отделение.

1959 г. — открыто хирургическое отделение. Больница стала клинической базой клиники факультетской хирургии 2-го Московского государственного медицинского института им. Н. И. Пирогова.

1963 г. — больница стала основной клинической базой Университета дружбы народов имени Патриса Лумумбы; кафедру хирургии возглавил и руководил до 1986 года хирург Владимир Владимирович Виноградов

1964 г. — открыто неврологическое отделение.

1968 г. — открыт детский корпус на 120 коек (до 1996 г.)

1973 г. — открыт новый корпус c отделениями хирургического, гинекологического и травматологического профилей.

2013 г. — присоединен Родильный дом № 4.

2016—2018 гг. — присоединены женские консультации ЮЗАО и ЗАО г. Москвы.

2017 г. — ГКБ № 64 присвоено имя советского хирурга, доктора медицинских наук, профессора Владимира Владимировича Виноградова.

В мае 2018 года у входа в первый корпус установлена бронзовая статуя В. В. Виноградову высотой 2,8 метра. Автор — архитектор Сергей Прелат.

Структура 
Городская клиническая больница имени В. В. Виноградова включает в себя стационар на 37 отделений, Родильный дом № 4 и 13 женских консультаций.

Примечания